Výraz Zazu může znamenat:
 Zazu (Lví král) – postava ve filmu Lví král a v jeho dvou pokračováních
 Zazu (album) – album zpěvačky jménem Rosie Vela 
 Přezdívka fotbalisty jménem Ray Farrugia